Круча — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Круча — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.

Россия 
 Круча — деревня в Жуковском районе Брянской области.
 Круча — бывшая деревня в Карачевском районе Брянской области.
 Круча — посёлок в Климовском районе Брянской области.
 Круча — деревня в Подольском районе Московской области.
 Круча — деревня в Троицком административном округе Москвы
 Круча — деревня в Угранском районе Смоленской области.

Украина 
 Круча — исторический район города Мелитополя Запорожской области.
 Круча — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области.